Уи́лланс () — подлёдное озеро в Антарктиде. Своё название получило в честь гляциолога Айана Уилланса, доктора университета штата Огайо.

Озеро Уилланс расположено под  в юго-восточной части ледника Росса. Озеро находится на глубине около 800 метров подо льдом, его примерная площадь 60 км², а глубина — полтора-два метра, хотя учёные с помощью сейсмологических измерений предполагали 6—9 метров. Температура воды озера составляет −0,5 °C.

Впервые озеро было описано гляциологом Хелен Фрикер из  в 2007 году. Она и её команда изучали спутниковые снимки региона с 2003 по 2006 год, на которых обнаружили периодические подъём и опускание льда, и сделали вывод о нахождении в этом месте подлёдного озера.

Исследование 
28 января 2013 года группа бурильщиков  доложила, что достигла поверхности озера, пройдя сквозь 800-метровый ледяной щит. Диаметр пробурённой скважины составил 30 сантиметров, через неё были взяты пробы воды и донных отложений, в которых были обнаружены микроорганизмы-литотрофы (около 1000 штук на миллилитр, что в 10 раз меньше, чем в океанской воде), использующие для поддержания своей жизнедеятельности не фотосинтез, а углеводороды. Учёные отметили, что «это было первое успешное извлечение образцов столь высокого качества из антарктического подлёдного озера». Ранее схожие работы проводились российскими исследователями в озере Восток, где добытые образцы не принесли крупных открытий, и британцами в озере Элсуорт, где бурение не было доведено до конца из-за поломки оборудования.

В 2014 году озеро исследовали учёные из Национального научного фонда США.

Исследование озера Уилланс может дать учёным представление о возможной жизни на спутнике Юпитера Европе и спутнике Сатурна Энцеладе, где климат схож с земной Антарктикой.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Озеро Уилланс на сайте lakelubbers.com
 Дуглас Фокс. Life Under Antarctica’s Ice на сайте discovermagazine.com'', 3 июня 2013

Озёра Антарктиды
Подлёдные озёра
Западная Антарктида